

Letteratura 
 Città di vetro (City of Glass) – romanzo della Trilogia di New York di Paul Auster del 1985
 City of Glass – saggio di Douglas Coupland del 2000
 Shadowhunters - Città di vetro (City of Glass) – romanzo di Cassandra Clare del 2009

Musica 
 City of Glass – album di Stan Kenton del 1951